

Informatica 
 CILEA – consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica

Musica 
 Teatro Cilea – teatro comunale di Reggio Calabria
 Cilea – conservatorio di musica "Francesco Cilea" di Reggio Calabria

Persone 
 Francesco Cilea – compositore italiano (1866-1950)

Toponomastica 
 via Francesco Cilea – strada di Napoli, fra le arterie principali del quartiere Vomero

Zoologia 
Cilea – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae